Il singolare del torneo di tennis Mar del Plata Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Gastón Etlis 6-3, 3-6, 6-0.

Teste di serie 

 Horacio de la Peña (primo turno)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Franco Davín (semifinali)
 Gérard Solvès (secondo turno)

 Oliver Fernández (secondo turno)
 Luis Herrera (secondo turno)
 Christian Miniussi (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Challenger 1994